Waiting for the Moon è il sesto album in studio del gruppo musicale britannico Tindersticks, pubblicato nel 2003.

Tracce

Collegamenti esterni